Тростянецкий городской совет () — входит в состав
Тростянецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Тростянец
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Тростянец

Примечания 

Городские советы Сумской области
Тростянец (Сумская область)